In 2019 werd het achttiende Campeonato Goiano Terceira Divisão gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Goiás. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 15 september tot 7 december. Goiatuba werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Goiano
Goiano